Une banque nationale est une institution financière.

 
National Australia Bank
 
Banque nationale de Belgique
 
Banque nationale de Bulgarie
 
Banque nationale du Cambodge
 
Banque Nationale du Canada
 
Banque nationale du Danemark
 
Banque nationale d'Éthiopie
 
Ethnikí Trápeza
 
Banco Nacional de México
 
Banque nationale de Pologne
 
Banque nationale de Roumanie
 
Banque nationale de Serbie
 
 Banque nationale suisse
 
 Banque nationale d'Ukraine